A We're All ToyZ Tour a Cinema Bizarre együttes 2009-es turnéja.

2009-ben, amikor véget ért Lady Gaga nagy sikerű turnéja, a Fame Ball, a Cinema Bizarre nem állt meg. 2009 nyarán már elkezdtek turnézni, és folyamatosan dolgoztak a ToyZ album promóciós anyagán. Az első szakaszban Strify utcai ruhában lépett fel, míg a második szakaszban már katonai egyenruhára emlékeztető uniformisban.

A turné során minden állomáson egy feldolgozással nyitották az estet, a Killing Joke Love Like Blood számával, amire sok rajongó azt hitte, hogy új szám.

A turnéra nem jellemző a tematikus fellépés, inkább csak a két album promóciójával egybekötött fellépések.

Az előadott dalok listája 
 Intro
 Toyz
 Hypnotized by Jane
 Je Ne Regrette Rien
 Escape to the star
 Deeper and Deeper
 Out of Love
 Blashempy
 Dark Star
 Dysfunctional Family
 Touching and Kissing
 Tears in Vegas
 I came 2 Party
 After the Rain
 Forever or Never
 My Obsession
 Angel in Disgue
 Lovesongs (They Kill Me)

Turné dátumok

Források
 http://cinemabizarreuk.blogspot.com/2009/08/were-all-toyz-tour.html
 pearleurope.com

Turnék 2009-ben